tgh – codice ISO 639-3 della lingua creola di Tobago